FUJ steht für:
 Fujitsu (LSE-Kürzel), japanischer Technologiekonzern
 Flughafen Gotō-Fukue (IATA-Code), japanischer Flughafen

fuj steht für:
 Ko (Sprache) (ISO-639-3-Code), kordofanische Sprache in den Nubabergen im Sudan

Abkürzung